German Open steht für folgende Sportturniere:
 German Open (Badminton)
 German Darts Open
 German Open (Golf)
 German Open (Synchronschwimmen)
 German Open (Tischtennis)
 German Open Championships im Tanzen
 Ladies German Open im Golfsport
 German Masters (Snooker)
 RoboCup German Open im Roboterfußball
 ATP Hamburg im Herrentennis
 WTA Hamburg im Damentennis (1896 bis 1978)
 WTA Berlin im Damentennis (1979 bis 2008)

Siehe auch: